Cuisinons avec Patof est le troisième album de la série de livres jeunesse Patof scénarisée par Gilbert Chénier.  

Les photographies sont de Louis Beshara. 

L'album a été publié en .

Résumé 
Une pincée d'humour, un brin de sérieux et une belle cuillerée de gourmandise, voilà la recette de ce livre destiné aux enfants pour cuisiner de petits plats à quatre voire six mains!

Album de Patof (livre)
Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
Livre paru en 1972